El Torneig de Mérida 2023, oficialment conegut com a Mérida Open Akron 2023, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura exterior que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer de 2023 al Yucatán Country Club de Mérida, Mèxic.

La tennista italiana Camila Giorgi va guanyar el primer títol de la temporada i el quart individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Yucatán
Competicions tennístiques mexicanes
WTA Tour 2023